Dead Wrong (canção), uma canção de The Notorious B.I.G.
Dead Wrong (Marvel Comics), o primeiro arco de história do terceiro volume de  Fugitivos.